Laski Małe ist der Name folgender Orte in Polen:

 Laski Małe, Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Klein Lasken, Kreis Lyck, Ostpreußen)
 Laski Małe (Gąsawa), Dorf im Powiat Żniński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern